Fulgence est un nom propre utilisé comme prénom ou comme toponyme.

Prénom 
Fulgence est un prénom masculin d'origine latine, fêté le , en mémoire de saint Fulgence de Ruspe.

Personnalités portant ce prénom 
 Fulgence le Mythographe, ( ou ), écrivain latin et mythographe. 
 Fulgence Bienvenüe (1852-1936), ingénieur français, constructeur du métro de Paris. 
 Fulgence Fresnel (1795-1855), diplomate et orientaliste français. 
 Fulgence Girard (1807-1873), romancier, poète, homme politique, journaliste et historien français. 
 Roger Fulgence Kassy (1956-1989), animateur radio vedette de Côte d'Ivoire. 
 Fulgence Masson (1854-1942), avocat, journaliste et homme politique belge. 
 Fulgence Ouedraogo (1986-), rugbyman français. 
 Théodore Fulgence Ozenne (1814-1895), banquier français toulousain. 
 Fulgence Raymond (1844-1910), neurologue français.

Saints chrétiens 
 Fulgence d'Éthiopie (), évêque en Éthiopie, ordonné par saint Athanase d'Alexandrie.
 Fulgence de Ruspe († 533), évêque de  (aujourd'hui Henchir Sbia en Tunisie), peut-être identique à Fulgence le Mythographe ; fêté le . 
 Fulgence de Carthagène (fin du -v. 658), évêque d'Écija. 
 Fulgence (bienheureux) († 1122), bienheureux.

Toponyme 
Noms de lieux inspirés d'un saint Fulgence :

Canada 
 Saint-Fulgence, une municipalité québécoise.

Homonymie de prénom